

Musica 
 Decas – album compilation degli As I Lay Dying del 2011

Persone 
 Charles Decas – politico statunitense
 Wesly Decas – calciatore honduregno